Бовен:
 Бовен () — коммуна в департаменте Ардеш, Франция.
 Бовен () — коммуна в департаменте Нор, Франция.
 Бовен — озеро в Швеции.

См. также 
 Бовен-Мерведе